El término Baruta puede referirse, en esta enciclopedia, a tres artículos relacionados con Venezuela:

al municipio Baruta, perteneciente al estado Miranda;
a Nuestra Señora del Rosario de Baruta, una de las tres parroquias que conforman el municipio Baruta;
al cacique Baruta de la tribu mariche, hijo del Gran Cacique Guaicaipuro y de Urquia.